Пуэнсо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Пуэнсо, Луис (род. 1946) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Пуэнсо, Лусия (род. 1976) — аргентинский кинорежиссёр, писательница и сценаристка.